Regen bezeichnet:
 Regen, flüssiger Niederschlag aus Wolken
 Regen (Film), niederländischer Kurzfilm (1929)

Regen als geografischer Name:
 Regen (Stadt), Kreisstadt im Bayerischen Wald im Landkreis Regen, Bayern
 Landkreis Regen, Landkreis in Niederbayern, Bayern
 Sächsisch Regen, deutscher Name von Reghin, Stadt im Kreis Mureș, Siebenbürgen, Rumänien

Flüsse in Bayern:
 Regen (Fluss), linker Zufluss der Donau in Regensburg
 mit seinen Quellflüssen Großer Regen, Kleiner Regen, Schwarzer Regen, Weißer Regen 

Regen als Familienname:
 Frank Regen (1939–2010), deutscher Altphilologe und Philosoph
 Ina Regen, bürgerlich Regina Mallinger, (* 1984), österreichische Singer-Songwriterin
 Johannes Regen (1868–1947), österreichischer Zoologe

Siehe auch:
 Der Regen, Horror-Roman von Richard Laymon